Универсидад Аутонома дел Карибе Футбол Клуб, по-известен като Униаутонома или УАК () е колумбийски футболен отбор от Баранкиля, департамент Атлантико. Основан е на 1 ноември 2010 г. и е вторият най-млад отбор в колумбийската първа дивизия.

История 
Отборът произлиза от университетския тим на Универсидад Аутонома дел Карибе. През първата година след създаването си играе в Категория Примера Ц, където става вицешампион. Впоследствие купува лиценза за Категория Примера Б на Атлетико де ла Сабана. През 2013 г. печели тирнира Апертура и се класира за финалния мач, определящ шампиона на втора дивизия. Униаутнома печели с общ резултат 3:1 срещу Форталеса и се изкачва в Категория Примера А.

Играчи

Настоящ състав

Успехи 
 Национални
 Категория Примера Б:
 Шампион (1): 2013
 Категория Примера Ц:
 Вицешампион (1): 2010
 Национално университетско първенство:
 Шампион (2): 2010, 2013

Източници 

Колумбийски футболни отбори
Баранкиля
Основани в Колумбия през 2010 година